Mycale peut désigner :

Toponymie 
 Le Mont Mycale, montagne près de la côte ouest de la Turquie.
 Le  Cap Mycale, qui donne sur la mer Égée à l'extrémité ouest du mont Mycale.
 La Bataille du cap Mycale, bataille navale antique qui eut lieu près de ce cap.

Taxonomie 
 Mycale, genre d'éponges.